Нейбург (от ) — топоним и фамилия.

Топонимы 
 Нейбург — до 1945 г. название села Новоградковка Овидиопольского района Одесской области Украины.
 Нейбург-ан-дер-Донау (Нойбург-на-Дунае) — город в Германии
 Нейбург-Шробенхаузен — район в Германии
 Пфальц-Нейбург — княжество

Персоналии 
 Нейбург, Мария Фридриховна (1894—1962) — советский учёный-геолог и палеоботаник.
Титулы:
 Вольфганг Вильгельм (герцог Пфальц-Нейбурга) (1578—1653) — пфальцграф Нейбурга
 Елизавета Пфальц-Нейбургская (1693—1728) — принцесса (Пфальц-Нейбург)
 Филипп Людвиг (герцог Пфальц-Нейбурга) (1547—1614) — герцог.

См. также 
 Нейбур
 Нойбург